Серково — название населённых пунктов в России:

 Серково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области, Октябрьское сельское поселение.
 Серково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области, Стёпанцевское сельское поселение.
 Серково — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Серково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Серково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Серково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Серково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Серково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Серково — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Серково — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Серково — деревня в Туруханском районе Красноярского края.
 Серково — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Серково — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Серково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Серково — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Серково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Серково — деревня в Даниловском районе Ярославской области, Даниловское сельское поселение.
 Серково — деревня в Даниловском районе Ярославской области, Середское сельское поселение.
 Серково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Серково — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Серково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.